Steriphopus är ett släkte av spindlar. Steriphopus ingår i familjen Palpimanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Steriphopus